Giangrande ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Giangrande (1926–2013), italienischer Altphilologe
 Meredith Giangrande (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Model